Юзефины — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Юзефины — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Юзефины — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Юзефины — деревня в Дятловском районе Гродненской области.

См. также 

 Юзефин